-{Bilateralia}-, bilateralija ili bilaterija su životinje sa dvobočnom (bilateralnom) simetrijom, tj. nemaju čeonu ("prednju") i zadnju stranu nago leđnu (gornju, dorzalnu) i trbušnu (donju, ventralnu); zato takođe imaju desnu i levu stranu tela. Nasuprot radijalno simetričnim životinjama, kao što su meduza i većina -{Echinodermata}- imaju gornju i donju stranu, ali ne i čelo i začelje, kao što su sunđeri, žarnjaci, -{Placozoa}- i -{Ctenophora}-. Kod većeg dela, bilateralni embriji su triploblastični, što znači da imaju tri zametna sloja: endoderm, mezoderm i ektoderm. Gotovo svi su bilateralno simetrični, ili približno tako; najviše iznimki je kod -{Echinodermata}-, koji kao odrasli imaju gotovo idealnu radijalnu simetriju, ali su bilateralno simetrični u larvenom stadiju..

Osim nekoliko grupa životinja (kao što su -{Platyhelminthes}- i -{Gnathostomulida}-), bilateralija imaju kompletan probavni trakt, sa zasebnim ustima i anusom. Neki bilateralni organizmi nemaju telesnu šupljinu (-{Acoelomata]}-, odnosno -{Platyhelminthes}-, -{Gastrotricha}- i -{Gnathostomulida}-), dok drugi imaju primarne telesne šupljine (koje proizlaze iz blastocela, kao kod -{Pseudocoelomata}-) i / ili srednje šupljine (koje se pojavljuju de novo, na primer, celom).

Evolucija 

Hipotetični najbliži drevni zajednički predak bilateralije je označen kao -{Urbilaterian}-.

Priroda prvih bilateralnih životinja je stvar rasprave. Jedna strana predlaže da su acelomate iznjedrile ostale grupe (planuloidno-aceloidna hipoteza Ludviga fon Grafa, Mečnikova, Libi Hajman ili Salvini Plavena), a drugi predstavljaju da su prve bilateralne životinje bile organizmi sa celomom, a glavni acelomatne grupe životinja -{Plathelmintes}- (pljosnate gliste) i -{Gastrotricha}- (trbodlaci) su, prema njima, sekundarno izgubile telesnu šupljinu (arhicelomatna hipoteza i njene varijacije, koje su predložili Ernst Henkel ili Adam Sedžvik) i preko -{bilaterogastrea}- (Gesta Jegursten) ili -{Trochaea}- (Nilsen).

Prvi dokazi o prvim bilateralnim životinjama su fosilni tragovima u ediakarijskim sedimentima, a prvi verodostojni fosil bilateralne životinje -{Kimberella}-, koji datira od pre 555 miliona godina. Raniji fosili su sporni. Fosilni oblik -{Vernanimalcula}- može pripadati najranijoj poznatoj grupi bilateralnih životinja, ali takođe može predstavljati ispunjenih mehur. Fosilna embroni su poznati iz celog perioda postojanja -{Vernanimalcula}- (pre oko 580 miliona godina), ali niti jedan od njih nema obiležja bilateralnih životinja. Barous veruje da su oblici bilateralnih životinja pronađeni u -{Tacuarí}- formaciji, Urugvaj, a veruje se da su postojali pre najmanje 585 miliona godina.

Filogenija 

Bilateralni organizmi se svrstavaju u dva glavna natkolena (glavne loze). Od deuterostomia to su -{Echinodermata}-, žiroglavci, -{Chordata}- i nekoliko manjih grupa životinja. Kod protostomia je uključena većina ostalih, kao što su Arthropoda, kolutićavci s, mehkušci Plathelmintes i tako dalje. Među njima postoji nekoliko razlika, poglavito u tome kako se razvija embrion. Konkretno, prvi otvor embriona kod protostoma postaje usta, a kod deuterostoma anus. Mnogi taksonomi sada među protostomama priznaju još najmanje dva natkolena: najpre su predložene -{Ecdysozoa}-. Neki istraživači su takođe prepoznali još i natkoljeno -{Platyzoa}-, a drugi odbacuju monofiletsko poreklo -{Platyzoa}-. Posebno je teško klasifikovati streličaste crve, s tim da ih neki taksonomi stavljaju među deuterostome, a drugi u protostomia. Dve najnovije studije su tražile odgovor na pitanje da li su streličasti crvi u početku imali bilateralna obeležja.

Sledi prikaz moderne (2011) opšteprihvaćene filogenije, iako je položaj pojedinih grana još uvek kontroverzan, a i stablo se znatno promenilo u razdoblju od 2000. do 2010. godine.

Vidi još 
 Embriologija
 Protostomia
 Deuterostomia

Reference

Spoljašnje veze 
 Tree of Life web project — Bilateria 
 University of California Museum of Paleontology — Systematics of the Metazoa